

Persone 
 Aleksandr Aleksandrovič Alechin – scacchista russo
 Nikolaj Alëchin – schermidore sovietico
 Nikolaj Pavlovič Alekhin – ingegnere sovietico

Altro 
 1909 Alekhin – asteroide della fascia principale
 Alekhin – cratere lunare
 Difesa Alechin – apertura degli scacchi che prende il nome da Aleksandr Alechin